Ponto de Equilíbrio pode referir-se a:

 Ponto de Equilíbrio - Banda de reggae do Rio de Janeiro, Brasil.
 Ponto de equilíbrio - Denominação dada ao estudo, principalmente na área da contabilidade, onde o total das receitas é igual ao total das despesas.
 Ponto de equilíbrio contábil - Valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas.
 Ponto de equilíbrio econômico - Quando o total dos recursos(dinheiro que entra) e o total dos empregos(dinheiro que sai) são iguais.
 Ponto de equilíbrio financeiro - Quando seus custos e despesas comparam-se com sua receita.

Desambiguação